Фройнд ( — друг) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фройнд, Август (1835—1892) — австрийско-польский химик.
 Фройнд, Вильгельм Александр (1833—1917) — немецкий медик.
 Фройнд, Герман Эрнст (1786—1840) — датский скульптор.
 Фройнд, Джон (1675—1727) — английский медик.
 Фройнд, Жизель (1908—2000) — французский фотограф и историк фотографии.
 Фройнд, Жюльен (1921—1993) — французский философ и социолог.
 Фройнд, Зеверин (род. 1988) — немецкий прыгун с трамплина, олимпийский чемпион в командных соревнованиях.
 Фройнд, Ида (1863—1914) — австрийский химик.
 Фройнд, Карл (1890—1969) — немецкий, американский кинооператор и режиссёр.
 Фройнд, Курт (1914—1996) — чешский и канадский психиатр и сексолог еврейского происхождения.
 Фройнд, Петер (род. 1952) — немецкий писатель, сценарист и продюсер.
 Фройнд, Питер Джордж Оливер (1936—2018) — американский физик-теоретик и писатель.
 Фройнд, Роберт (1852—1936) — венгерско-швейцарский пианист и музыкальный педагог.
 Фройнд, Этелька (1879—1977) — венгерская пианистка.
 Фройнд, Юлиус (1862—1914) — немецкий либреттист и куплетист.